Соревнования по параллельному гигантскому слалому в сноубординге среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 27 февраля.

Все соревнования прошли на Сайпресс-Маунтин. С 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 12:15 до 13:45 гонки плей-офф.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Плей-офф

Классификация

Ссылки 
 Результаты